gromada Bogucice (powiat bocheński)
 gromada Bogucice (powiat pińczowski)